Petit se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Félix Petit
 Nicholas Petit